Güner ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname. Güner bedeutet „Zeit der Morgendämmerung“.

Personennamen

Vorname 

 Güner Yasemin Balcı (* 1975), deutsche Journalistin, Fernsehredakteurin und Schriftstellerin türkischer Herkunft

Familienname 
 Aslıhan Güner (* 1987), türkische Schauspielerin
 Berkant Güner (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Fuat Güner (* 1948), türkischer Popmusiker, Mitglied der Band MFÖ und Autor
 Orhan Güner (* 1954), türkischer Film- und Theaterschauspieler
 Reşit Güner (* 1953), türkischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch 
 Güner Lückli, Gebirgspass im Schweizer Kanton Graubünden, westlich des Weilers Gün im Safiental

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname